JBS (bedrijf), een Braziliaans vleesverwerkend bedrijf 
 John Birch Society, een Amerikaanse rechts-radicale groepering